Грейс Кеннеди (;  — ) — шотландская .

Биография 
Родилась в Пинморе графства Эршир на юго-западе Шотландии. В раннем возрасте вместе с семьёй переехала в Эдинбург.

Автор ряда романов на религиозные и морализаторские темы, которые были очень популярны в её время. Наиболее известным произведением Г. Кеннеди является антиклерикальный роман «Отец Климент» («Father Clement», 1823), который выдержал несколько десятков переизданий и был переведен на большинство европейских языков. Почти все произведения писательницы переведены на французский язык.

Библиография 
 Decision (1821)
 Profession is not Principle (1822)
 Jessy Allan, or The Lame Girl (1822)
 Father Clement (1823)
 Anna Ross (1824)
 Andrew Campbell’s Visit to his Irish Cousins (1824)
 The Word of God and the Word of Man (1824)
 Dunallan (second edition, 1825)
 Philip Colville (неоконченный, 1825)

Сборник произведений Г. Кеннеди в шести томах был издан в Эдинбурге в 1827 году.

Примечания

Литература 
 The Works of Grace Kennedy In Six Volumes. 1827

Ссылки 
 The American Cyclopædia (1879)/Kennedy, Grace
 The Encyclopedia Americana (1920)/Kennedy, Grace

Писатели по алфавиту
Писатели Шотландии
Писательницы Шотландии